Wierzbinek (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński
 Wierzbinek (Groot-Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński